Fréquence plus peut désigner :
 Fréquence plus, l'ancien nom du programme de fidélisation d'Air France, désormais dénommé Flying Blue.
 Fréquence Plus, une radio française